Municipio de Redding puede referirse a alguno de los siguientes municipios en Estados Unidos:

 Municipio de Redding, ubicado en el condado de Jackson, Indiana.
 Municipio de Redding,  ubicado en el condado de Clare, Míchigan.